Jméno a příjmení Otakar Černý má více známých nositelů:

 Otakar Černý (letec) (1919–2009) – český válečný pilot
 Otakar Černý (novinář) (1943–2021) – český novinář